Экли́д () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Эклид.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Саде (بخش سده)
 Хасанабад (بخش حسن‌آباد)
Население области на 2006 год составляло 99 003 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса